Ehingen ist der Name folgender Orte:

 Ehingen (Donau), Stadt im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Ehingen am Ries, Gemeinde im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Ehingen (Mittelfranken), Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Ehingen (Landkreis Augsburg), Gemeinde im Landkreis Augsburg, Bayern
 Ehingen (Duisburg), Ortsteil der Stadt Duisburg im Stadtteil Mündelheim
 Ehingen im Hegau, Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Ehingen (Rottenburg), Stadtviertel der Kernstadt von Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Ehingen bezeichnet außerdem:

 Ehingen (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht, namensgebend ist Ehingen in Rottenburg
 Georg von Ehingen, ein Ritter aus dem schwäbischen Adelsgeschlecht